Григорій (Михалович) — василіянин, єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви.
 Михалович Олег Ростиславович — білоруський борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, учасник Олімпійських ігор.